Бичко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бичко Валентин Васильович — український радянський поет.
 Бичко Зиновій Михайлович — український діалектолог, мовознавець, історик мови.
 Бичко Ігор Валентинович — доктор філософських наук, професор.
 Бичко Олександр Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища